Golek je ime več naselij v Sloveniji:

 Golek, občina Črnomelj
 Golek, občina Krško
 Golek pri Vinici, občina Črnomelj

Naselja v Sloveniji